August Neidhardt von Gneisenau — marechal-de-campo prussiano
 Couraçado Gneisenau - cruzador de batalha lançado ao mar a 1936, que participou na Segunda Guerra Mundial

Desambiguação